Giuseppe Taglioretti – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Pietro Taglioretti – pittore, architetto e diplomatico svizzero-italiano